Театр-студия «Ронд» был образован в Минске в 1983 году Ириной Марковой. За годы творческой деятельности театра было поставлено и сыграно более 80 спектаклей для детей и юношества (многие из них — по пьесам, написанным самими студийцами), проведены сотни культурных и благотворительных мероприятий. В 1986 году коллективу присвоено звание «Спутник ТЮЗа» г. Минска. Театр ежегодно получает приглашения на международные театральные фестивали. Особенно значимыми были поездки в Швейцарию (1993), Голландию (1994), Германию (1995—1998 гг.), Францию (1999), Швецию (2000), Литву (2004—2014), Болгарию (2006, 2008, 2011), где театр получил признание и оценку своим достижениям. В 2008 «Ронд» стал первым белорусским театром, участвовавшим во Всемирном Фестивале Детских Театров, проходившем в Москве. «Рондстудия» является организатором единственных в Беларуси международных фестивалей детских театров «Шаг в небо», успешно прошедших в Минске в 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007 годах. На базе театра Ириной Марковой в 2001 году была основана детская киношкола «Синема», а в 2009 году — Детский центр театра и кино.

Творческий коллектив 
Творческая группа театра состоит из учеников Ирины Марковой — выпускников театра. Актеры театра — дети 6-18 лет, занимающиеся в театре «Ронд» и киношколе «Синема».

Избранные спектакли 
 «Август»
 «Верь мне»
 «Чукоккала»
 «Иллюзии»
 «Маленькая Баба Яга»
 «Бабочка»
 «Маленький Принц»
 «Золушка»
 «Я — звезда или Когда идет дождь»
 «Vivat, Герда!»
 «Людоед по имени Чайковский»
 «Колесо»
 «Утро»
 «Спектакль такой-то»
 «Принц»
 «Иногда идет дождь»
 «Добрый человек» по мотивам пьесы Б.Брехта «Добрый человек из Сычуани»
 «Крылья Дюймовочки» мюзикл по сказке Г. Х. Андерсена

Избранные фестивали 
 2014 — Вильнюсская рампа. Дети
 2011 — Тот самый фестиваль
 2009 — Марафон детских театров
 2008 — X Всемирный Фестиваль Детских Театров (Москва)
 1996-2007 — Шаг в небо

Примечания 

 
Театры, основанные в 1983 году